Juan Manuel Frutos Pane fue un poeta, autor teatral, periodista, y ensayista paraguayo. Fue un conocido creador de obras teatrales, comedias musicales y zarzuelas.

Biografía 

Nació el 20 de enero de 1906 y es oriundo de la ciudad de Asunción. Fue un hombre de ilustre ascendencia; su padre fue el doctor Juan Manuel Frutos, quien fuera Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente Provisorio de la República; su madre fue la señora Ana Matilde Pane, era hermana del ilustre parlamentario, poeta y maestro, doctor Ignacio A. Pane. Es bachiller por el Colegio San José, truncó sus estudios universitarios pero se forjó una sólida cultura autodidacta.

Periodista por vocación y condiciones naturales, ejerció con relevancia simultáneamente con sus funciones políticas y culturales. Fue muy joven, Jefe de Redacción del periódico “La Unión”. Fue además director de “El Colorado”, “El Pynandi” y miembro del Consejo de Redacción de Patria. Secretario General de la Presidencia de la República, fue también Director General de Correos, miembro del Consejo del Teatro Municipal y Presidente de la Comisión Paraguaya de Teatro, filiar de la Unesco de la Embajada del Paraguay en Buenos Aires y Embajador ante el gobierno de Venezuela.

La zarzuela origen paraguaya que fue creada por Juan Manuel Frutos Pane fue una genuina novedad, que en una feliz conjunción del arte extrajo del acontecer nacional: su historia y sus leyendas, su fauna y su flora, las imágenes de su folklore y de su quehacer cotidiano, que permitió constituir y subir a escena numerosas obras que constituyen retazos vívidos y palpitantes de la vida campesina paraguaya en particular. 

Manuel Frutos Pane se casó con la señora Ana Vaesken, con la que tuvo un hijo, el doctor Alexis Frutos Vaesken, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, y una hija Ana Maria Frutos Vaesken.

Este gran artista paraguayo falleció en Asunción el 11 de octubre de 1990.

El Espacio de las Artes Escénicas del Centro Cultural de la República "El Cabildo" realizó un concierto de homenaje a los creadores de la zarzuela paraguaya, Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane.

La Zarzuela 

La zarzuela es un género musical de estilo comedia, sobre temas del folklore nacional. Está inspirado en la zarzuela española. Los comienzos de este tesoro cultural paraguayo se remontan a principios de este siglo con la obra: Tierra Guaraní con el texto de Fermín Domínguez y la música de Nicolino Pellegrini, que fue estrenada en 1913. 

Oficialmente nació como zarzuela paraguaya recién en el año 1956 por la iniciativa y el talento del compositor Juan Carlos Moreno González y el autor teatral Manuel Frutos Pane. Estos dos artistas crearon ese año, y en posteriores temporadas, las siguientes zarzuelas paraguayas:
Las Alegres Kygua Vera, Korochire. 

La Tejedora de Ñandutí, que sólo en su primera temporada realizó nada más y nada menos que un total de 37 presentaciones y María Pakuri, que se convirtieron más tarde y hasta hoy en los mayores éxitos de taquilla en la historia del teatro paraguayo. Más tarde llegaron: “Pañuelitos de Ñanduti”, “Vals de la Tejedora”, “Vals de la Chiperita”, “Ñasaindy Javente”, “Mujer Paraguaya” y “Tus lindos ojos”, entre otras.

La zarzuela paraguaya, lastimosamente, fue perdiendo popularidad a principios de la década del 70. Esto fue, principalmente, debido a la baja calidad de la música, los libretos, y sobre todo al nivel corriente de las producciones.

Obras 

Lo más trascendente del aporte cultural de Frutos Pane está dado en el orden literario, como autor de obras teatrales y hermosas letras como: 

“La Carreta”, “Che Burrito Lambaré”, “Chiricoé”, “Tus lindos ojos”, “Mujer Paraguaya”, “Chiperita”, con música de varios autores. Y fundamentalmente como autor de argumento y letras, que con música de Juan Carlos Moreno González, dio origen a la denominada zarzuela paraguaya. 

El primer gran éxito de Frutos Pane, en este género, fue con “La tejedora de Ñandutí”, zarzuela que fue estrenada en el año 1956 y posteriormente renovada (en escena) unas tres veces más. 

El éxito fue el mismo con “María Pacuri”. A éstas siguieron, entre otras, “Corochiré”, “Las alegres Kyguaverá” y “Paloma Pará”, todas con música del maestro Juan Carlos Moreno González. Tiene además distintas piezas en colaboración con otros grandes compositores como la comedia musical “Raida Poty”, que fue elaborada con música de Eladio Martínez, como también la zarzuela “Sombrero Pirí”.

Es autor de un poema sinfónico denominado Minas Cué, musicalizada por el maestro Florentín Jiménez, este es un poema sinfónico, coral y narrativo. Es, también, autor de otras piezas teatrales como: “Amor imposible”, puesta en escena en 1955, “Pacholí”, “La lámpara encendida”, “Una imagen en el espejo”, “El tesoro de los pobres” y “Pa'i Ernesto”, una obra que ganó el primer premio en el concurso realizado en 1958 por el "Año de Sacerdocio". 
Esta obra recoge y transmite la ejemplar trayectoria de un sacerdote paraguayo; el salesiano Pa'i Pérez. aham

Su estilo 

Su padre, Juan Manuel Frutos fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente Provisorio de la República. Fue un hombre de basta cultura y de una importante participación política dentro del país desde su adolescencia. Podría decirse que Frutos Pane heredó el don de la escritura, de su padre, ya que este dirigió varios periódicos de su época y escribió obras de trasfondos políticos. Juan Manuel Frutos fue autor de obras como: “¡Luchad!” y desarrolló sus habilidades periodísticas trabajando en “General Caballero”, “El Colegiado” y “El Sufragio”. Por esto, Frutos tuvo que sufrir persecuciones y hasta permanecer en prisión en varias ocasiones.

Véase también 

 Guarania.
 Música de Paraguay.

Referencias 

 Diccionario Biográfico "FORJADORES DEL PARAGUAY", Primera Edición enero de 2000. Distribuidora Quevedo de Ediciones. Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos 
 Biografía por Luis Szarán
 Letras de sus canciones

Nacidos en Asunción
Escritores masculinos de Paraguay
Poetas de Paraguay
Periodistas de Paraguay
Embajadores de Paraguay en Venezuela
Libretistas de zarzuela